Jim Corcoran ist der Name folgender Personen:

* Jim Corcoran (Politiker) (James Corcoran; 1885–1965), australischer Politiker 
 Jim Corcoran (Sänger) (James Ashley Corcoran; * 1949), kanadischer Singer-Songwriter 

Siehe auch:
 James Corcoran